Przemysław Frasunkiewicz (ur. 8 stycznia 1979 w Gdańsku) – polski koszykarz występujący na pozycji niskiego skrzydłowego, obecnie trener zespołu Anwil Włocławek.

Swoją karierę rozpoczynał w MKS Gdynia. Do 2000 występował w Trójmieście. Wraz z drużyną Prokom Trefl Sopot zdobył Puchar Polski w 2000. Następnie grał w Szczecinie, Inowrocławiu, Włocławku, Słupsku oraz Warszawie. W 2006 wraz z zespołem Czarnych Słupsk zdobył brązowy medal ekstraklasy. W 2007 uczestniczył w Mistrzostwach Europy rozgrywanych w Hiszpanii. W latach 2010-2012 wraz z Asseco Prokomem Gdynia zdobył dwa mistrzostwa Polski. W lipcu 2012 związał się kontraktem z zespołem Anwilu Włocławek, z którego po sezonie 2012/2013 przeniósł się ponownie do Asseco Gdynia.

Według stanu na 13 kwietnia 2016 roku Frasunkiewicz wystąpił w 565 meczach Polskiej Ligi Koszykówki, w których zdobył 5017 punktów. Jest tym samym jednym z 33 koszykarzy, którzy w meczach PLK zdobyli co najmniej 5000 punktów (licząc od 1976, gdy zaczęto oficjalnie notować dorobek punktowy poszczególnych graczy) i jednym z dwóch (drugim jest Filip Dylewicz), którzy uzyskali takie osiągnięcie, a w sezonie 2015/2016 nadal grają w rozgrywkach PLK.

W 2016 objął stanowisko trenera w Asseco Gdynia. 4 stycznia 2021 opuścił klub. Dzień później został trenerem Anwilu Włocławek.

Osiągnięcia 
 Drużynowe
  Mistrz Polski (2011, 2012)
  Wicemistrz Polski (2005)
  Brązowy medal mistrzostw Polski (2006)
 Zdobywca:
 pucharu Polski (2000)
 superpucharu Polski (2010)
 2. miejsce w superpucharze Polski (2011)
  3-krotny mistrz Polski juniorów starszych (1998–2000)
 Uczestnik rozgrywek:
 ligi VTB (2010–2012)
 Euroligi (2011/12)

 Indywidualne
 Największy postęp PLK (2001 według Gazety)
 MVP 7. kolejki TBL (listopad 2015)
 Uczestnik:
 meczu gwiazd PLK (1996, 2003, 2007, 2008)
 meczu gwiazd Polska – Gwiazdy PLK (2004)
 konkursu wsadów PLK (1996)

 Reprezentacja
 Uczestnik:
 mistrzostw Europy (2007 – 13. miejsce)
 kwalifikacji do mistrzostw Europy U–18 (1996)

 Trenerskie
 Mistrzostwo Europy U–20 dywizji B (2018)
 Brąz mistrzostw Polski (2019, 2022)
 Finał pucharu Polski (2019)
 Najlepszy Trener EBL (2019)
 Złote usta Energa Basket Ligi w sezonie 2018/19

Statystyki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK
 Profil na polskikosz.pl
 
 
 Profil na eurobasket.com 
 Statystyki zawodnika
  
 Profil reprezentacyjny na fiba.com 
 Profil na realgm.com 

Polscy trenerzy koszykarscy
Trenerzy Asseco Prokomu Gdynia
Trenerzy koszykarzy Anwilu Włocławek
Reprezentanci Polski w koszykówce mężczyzn
Koszykarze Anwilu Włocławek
Koszykarze Czarnych Słupsk
Koszykarze Polonii Warszawa
Koszykarze Noteci Inowrocław
Koszykarze Pogoni Szczecin
Koszykarze Asseco Prokomu Gdynia
Ludzie urodzeni w Gdańsku
Urodzeni w 1979